Achternaam
 Bob Sauvé (* 1955), Canadees ijshockeykeeper
 Jeanne Sauvé (1922–1993), Canadees journalist
 Maurice Sauvé (1923–1992), Canadees wetenschapper
 Maxime Sauvé (* 1990), Frans-Canadees ijshockeyspeler
 Philippe Sauvé (* 1980), Amerikaans ijshockeykeeper

Overig
 Sauvé (metrostation), metrostation in Montreal, Canada